Пра́нгос () — род двудольных растений семейства . Выделен британским ботаником Джоном Линдли в 1825 году.

Народные названия — аю-чач, шашир, юган, югон.

Распространение 
Представители рода встречаются в центральной и юго-западной Азии и в Средиземноморье.

Общая характеристика 
Многолетние травянистые растения.

Корень конический, удлинённый, древесный.

Стебель прямостоячий, ветвистый.

Листья заострённые, перистые, линейные; верхушечные листья меньшие по размеру.

Соцветие — зонтик. Цветки с подогнутыми лепестками белого или жёлтого цвета; форма лепестков — эллиптическая или яйцевидная.

Плоды от продолговатой до эллипсоидной формы с придатками в виде крылышек. Семена загнутые.

Классификация 
По информации базы данных The Plant List, род включает 19 видов:

Примечания 

Флора Евразии
Зонтичные